Василь Русак — білоруський національний діяч, видавець, підприємець, загинув в «Гулазі».
 Русак Олександр Олегович (1990—2014) — солдат батальйону «Айдар», загинув у боях за Іловайськ.

Також 
 Русаков